Baeomycetales är en ordning av lavar. Baeomycetales ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Baeomycetales